«Время-не-ждёт» — советский телевизионный двухсерийный приключенческий фильм, снятый в 1975 году по мотивам одноимённого романа Джека Лондона.

Сюжет 
Конец XIX века. Элам Харниш по прозвищу «Время-не-ждёт» — успешный предприниматель, заработавший своё довольно большое состояние на золотоискательстве на Аляске. Со временем он всё больше и больше становится циничным и бессердечным по отношению к другим людям. Находясь в цивилизованных городах Окленд и Сан-Франциско, он всё равно продолжает жить и действовать по «Закону джунглей», как и в своё время на Аляске, о которой он часто вспоминает. Одновременно он ухаживает за своей секретаршей Дид Мэссон, влюбляется в неё и делает ей предложние. Она отказывает ему, разочаровавшись в нём как в личности. В погоне за ещё бо́льшим богатством, славой и властью Элам в итоге разоряется и возвращается на Аляску…

В ролях 
 Юозас Будрайтис — Элам Харниш, «Время-не-ждёт»
 Михаил Матвеев — Луи, золотоискатель и друг Элама
 Виктор Плют — Ларри Хиган, бизнесмен
 Вайва Майнелите — Мадонна, девушка Элама на Аляске
 Ольга Барнет — Дид Мэссон, секретарша Элама
 Феликс Эйнас — Лон, золотоискатель
 Владимир Волчик — Беттлс, золотоискатель
 Николай Кузьмин — Кемпбелл, золотоискатель
 Борис Владомирский — Джек Кернс, золотоискатель
 Эммануил Виторган — Джек Уэстендейл, золотоискатель
 Вацлав Дворжецкий — Чарльз, прислуга Элама
 Харий Швейц — Олоф, золотоискатель на Аляске
 Михаил Васильев — золотоискатель на Аляске (нет в титрах)
 Александр Беспалый — золотоискатель, игрок в карты

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: И. Корнев, по мотивам Джека Лондона.
 Режиссёр-постановщик: Виталий Четвериков
 Оператор-постановщик: Дмитрий Зайцев
 Художник-постановщик: Вячеслав Кубарев
 Композитор: Фарадж Караев

Премьера фильма по ТВ состоялась 15 января 1976 года. Песню «У судьбы в рукаве четыре туза» исполняет Александр Хочинский.

Литература 
 Лысова Н. Б. Зарубежная литература на белорусском экране. Культурологический аспект // Проблемы истории литературы. Вып.15. — М.-Новополоцк, 2002. — С. 210—217

Телефильмы СССР по алфавиту
Приключенческие телефильмы СССР
Телефильмы СССР 1975 года
Телефильмы-мелодрамы СССР
Фильмы-притчи
Телефильмы студии «Беларусьфильм»
Экранизации произведений Джека Лондона